

Mitologia
Leandro – personaggio della mitologia greca, amante di Ero

Onomastica
Leandro – nome proprio di persona maschile

Persone
Leandro – arcivescovo di Siviglia
José Leandro Ferreira, noto come Leandro – calciatore brasiliano nato nel 1959
Leandro Marcos Pereira, noto come Leandro o Leandro Pereira – calciatore brasiliano nato nel 1991
Leandro Silva Wanderley, noto come Leandro – calciatore brasiliano nato nel 1979
Ezechiele Leandro – pittore, scultore e poeta italiano

Pagine correlate
Leandri